Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer Martina Navrátilová face à Tracy Austin en finale. Elle enregistre à cette occasion son  consécutif, après celui de 1978.

Chris Evert est éliminée lors du tour éliminatoire par Dianne Fromholtz, après sa défaite contre Tracy Austin au cours de la phase dite de « round robin ».

Françoise Dürr et Betty Stöve remportent le double dames.

Fonctionnement de l'épreuve 
L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1979
Masters
Tennis aux États-Unis en 1979
Masters
Tennis en mars 1979